Bordon ist der Name folgender Orte:
 einer kleinen Stadt in der englischen Grafschaft Hampshire, Bordon (Hampshire)

Bordon ist der Familienname folgender Personen:
 Ivano Bordon (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Marcelo Bordon (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Pieter Bordon (~1450–1484+), flämischer Sänger und Kleriker
 Stefano Bordon (* 1968), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Willer Bordon (1949–2015), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Borden, Bordoni